Katrin Ofner – sciatrice freestyle austriaca
 Klaus Ofner – ex combinatista nordico austriaco
 Sebastian Ofner – tennista austriaco